Arild – nome proprio di persona norvegese maschile
Arild – area urbana del comune di Höganäs (Svezia)